2 може мати такі значення:

 Цифра 2.
 2 — натуральне число два.
 2 рік до нашої ери
 2 рік нашої ери
 2-ге тисячоліття до н. е. — проміжок з 2000 по 1001 рік до нашої ери.
 2-ге тисячоліття — проміжок з 1001 по 2000 рік нашої ери.

Див. також 
 II (значення)
 II століття до н. е. — проміжок з 200 по 101 рік до нашої ери.
 II століття — проміжок з 101 по 200 рік нашої ери.